Okręty US Navy o nazwie USS  "De Haven":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Fletcher. Zwodowany w 1942, zatopiony w 1943.
 Drugi  był niszczycielem typu Allen M. Sumner. Zwodowany w 1944, przekazany Korei Południowej w 1973. Przemianowany na "Incheon". Skreślony z listy i złomowany w 1993.

De Haven